Basista bezeichnet:
 Basista (Gemeinde), philippinische Stadtgemeinde

Basista ist der Familienname von
 Peter Basista (* 1985), slowakischer Fußballspieler